Джибо () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо. Административный центр провинции Сум.

История 
Джибо был основан в XVI веке, стал столицей государства Джилгоджи и оставался ей до расцвета империи Массина в XIX веке.

География 
Город расположен на севере страны, в 203 км к северу от столицы страны, Уагадугу, и в 45 км к югу от границы с Мали. Высота над уровнем моря составляет 286 м. Джибо известен своим рынком животных.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 38 194 человека. Численность населения городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 60 599 человек. Основная этническая группа — фульбе.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо